Виконт Хейлшем () из Хейлшема в графстве Суссекс — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 4 июля 1929 года для адвоката и консервативного политика Дугласа Хогга, 1-го барона Хейлшема (1872—1950), который дважды занимал должность лорда-канцлера Соединённого королевства (1928—1929, 1935—1938). В 1928 году он уже получил титул барона Хейлшема из Хейлшема в графстве Суссекс (Пэрство Соединённого королевства). Дуглас Хогг был сыном мецената Квинтина Хогга (1845—1903), седьмого сына сэра Джеймса Хогга, 1-го баронета (1790—1876), который был старшим сыном Джеймса Макгарела-Хогга, 2-го баронета (1823—1890), который в 1887 году получил титул барона Магераморна.

Ему наследовал его сын, Квентин Макгарел Хогг, 2-й виконт Хейлшем (1907—2001), который также был известным адвокатом и консервативным политиком. 20 ноября 1963 года он отказался признавать своё пэрство после принятия Акта пэров 1963 года и получил право избраться в Палату общин Великобритании. Квентин Макгарел Хогг избирался в Палату общин от Оксфорда (1938—1950) и Сент-Мэрилебона (1963—1970), занимал посты заместителя министра по воздуху (1945), первого лорда Адмиралтейства (1956—1957), министра образования (1957), лорда-председателя Совета (1957—1959, 1960—1964), лорда-хранителя Малой печати (1959—1960), лидера Палаты лордов (1960—1963), министра здравоохранения и науки (1964) и лорда-канцлера (1970—1974, 1979—1987). В 1970 году он получил звание пожизненного пэра как барон Хейлшем из Сент-Мэрилебона в Херстмонсо в графстве Суссекс и вернулся в Палату лордов.

В 2001 году после смерти 2-го виконта Хейлшема титулы барона и виконта унаследовал его сын, Дуглас Мартин Хогг, 3-й виконт Хейлшем (род. 1945). Как его отец и дед, он является адвокатом и консервативным политиком. Он был депутатом Палаты общин Великобритании от Грантема (1979—1997) и Слифорда и Северного Хайкхема (1997—2010), министром сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия (1995—1997). Лорд Хейлшем является мужем Сары Хогг, баронессы Хогг (род. 1946), которая в 1995 году получила звание пожизненного пэра в качестве баронессы Хогг в своём собственном праве.

Виконты Хейлшем (1929) 
 1929—1950: Дуглас Макгарел Хогг, 1-й виконт Хейлшем (28 февраля 1872 — 16 августа 1950), старший сын Квентинла Хогга (1845—1903)
 1950—2001: Квентин Макгарел Хогг, 2-й виконт Хейлшем (9 октября 1907 — 12 октября 2001), старший сын предыдущего
 2001 — настоящее время: Дуглас Мартин Хогг, 3-й виконт Хейлшем (род. 5 февраля 1945), старший сын предыдущего
 Наследник: достопочтенный Квентин Джон Нил Мартин Хогг (род. 12 октября 1973), единственный сын предыдущего.

См. также 
 Баронеты Хогг

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990.
 The Peerages of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom 
 Lundy, Darryl. «FAQ». The Peerage.

Хейлшем
Виконты Хейлшем
Хейлшем